Boulevard Robert-Bourassa, fait référence à Robert Bourassa, ancien premier ministre du Québec de 1970 à 1976 et de 1985 à 1994, et se retrouve :

Toponyme

Boulevard Robert-Bourassa, un boulevard de Montréal
Boulevard Robert-Bourassa, un boulevard de Québec
Boulevard Robert-Bourassa, un boulevard de Laval 

Robert-Bourassa Boulevard
Robert Bourassa